Вербін Анатолій Васильович (1937—1990) — міський голова Кременчука в 1980—1086 роках.
 Вербін Микола Миколайович (1920—1990) — підполковник РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Слюзу.
 Вербін Яким Якимович (1898—1959) — український учений, фахівець у галузі агрономії, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Аєлет Нахміас-Вербін (* 1970) — ізраїльська юристка і політикиня.

Див. також 
 Вербін — хутір в Бєлорєченському районі Краснодарського краю.